André Aaron Bilis (1893-1971), peintre, portraitiste et miniaturiste russe,
 Bernard Bilis (1955-), prestidigitateur français,
 Simonas Bilis (1993-), nageur lituanien, 
 Teddy Bilis (1913-1998), acteur français.

Patronyme lituanien
Patronyme russe